Klockmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Klockmann (1894–1964), deutscher Schauspieler
 Dennis Klockmann (* 1982), deutscher Handball-Torhüter
 Ernst Klockmann (1845–1903), preußischer Generalmajor
 Friedrich Klockmann (1858–1937), deutscher Mineraloge